«Стад Лаваль» или просто «Лава́ль» — французский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1902 году. Наивысшим достижением «Лаваля» является победа в Кубке французской лиги в 1982 и 1984 годах. С сезона 2022/23 клуб выступает в Лиге 2, втором по силе дивизионе чемпионата Франции.

Достижения 
 Победитель Кубка французской лиги (2): 1982, 1984.

Известные игроки 
 

  Эрвин Костедде
  Франсуа Омам-Бийик
  Джими Траоре
  Педро Педручи
  Ваагн Милитосян
  Патрик Деламонтэн
  Ксавье Гравельен
  Раймон Крезо
  Франк Лебёф
  Ульриш Ле Пен
  Жан-Пьер Темпе
  Горан Рубил

Известные тренеры 

  Виктор Звунка

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Франции
Футбольные клубы, основанные в 1907 году